Дижелезониобий — бинарное неорганическое соединение
ниобия и железа
с формулой NbFe,
кристаллы.

Получение 
 Спекание стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Дижелезониобий образует парамагнитные кристаллы
гексагональной сингонии,
пространственная группа P 6/mmc.
параметры ячейки a = 0,48295 нм, c = 0,7877 нм, Z = 4,
структура типа дицинкмагния MgZn (фаза Лавеса)

(по другим данным параметры ячейки a = 0,48401 нм, c = 0,78963 нм
).

Имеет большую область гомогенности 27-38 ат. % ниобия.

Соединение, обогащённое железом, при температуре ≈10 К переходит антиферромагнитное состояние
.

Примечания 

желез
ниоб
Соединения железа по алфавиту